Айхигт () — коммуна в Германии, в земле Саксония. Подчиняется земельной дирекции Кемниц. Входит в состав района Фогтланд.  Население составляет 1191 человека (на 31 декабря 2018 года). Занимает площадь 32,64 км². Официальный код района — 14 1 78 130.

Коммуна подразделяется на 10 сельских округов.

Ссылки 
 www.eichigt.de Официальная страница

Города Саксонии